Svaneke (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Bornholm in het Bisdom Kopenhagen.
 Svaneke (plaats), een plaats in de Deense regio Hovedstaden, gemeente Bornholm.

in Svaneke
 Svaneke Bryghus, een brouwerij in Svaneke, Bornholms enige brouwerij
 Svaneke Kirke, de kerk van Svaneke
 Svaneke Watertoren, de watertoren dat is ontworpen door architect Jørn Utzon